Соревнования по волейболу среди женских команд на Играх XXXII Олимпиады в Токио проходили с 25 июля по 8 августа 2021 года на «Ариакэ-Арене». Олимпийским чемпионом впервые в истории стала сборная США, победившая в финальном матче со счётом 3:0 команду Бразилии. Бронзовые медали выиграла сборная Сербии.

Квалификация 

6 участников Олимпийских игр в Токио были определены по результатам интерконтинентального квалификационного турнира, в котором сыграли 24 сильнейшие сборные мира согласно рейтингу Международной федерации волейбола за исключением сборной Японии, не участвовавшей в квалификации на правах страны-организатора Игр. Ещё 5 путёвок (по одной для каждой конфедерации) были разыграны на континентальных квалификационных турнирах.

Соревнование

Групповой этап 
Состав групп был официально утверждён 31 января 2020 года. Команды распределены по группам «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Международной федерации волейбола на 29 сентября 2019 года. Сборная Японии на правах организатора получила первый номер посева в группе A.

Группа A

Группа B

Плей-офф 
Две четвертьфинальные пары сформированы на основании положения команд в группах: А1 — В4, В1 — А4. Состав четвертьфинальных пар среди команд, занявших в группах вторые и третьи места, определён жеребьёвкой.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком олимпийского турнира признана Джордан Ларсон.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация волейбола
 Волейбол на официальном сайте Игр

Волейбол на летних Олимпийских играх 2020